

Codici 
 ULA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Capitán José Daniel Vazquez, Puerto San Julián, Argentina

Geografia 
 Ula  – fiume della Norvegia, affluente del Gudbrandsdalslågen.
Ula Tirso  – comune in provincia di Oristano.

Zoologia 
 Ula  – genere di insetti della famiglia dei Pediciidae (Diptera: Tipulomorpha).

Elettronica
 Uncommitted logic array  – in elettronica digitale una tecnica di progettazione di chip personalizzati.

Economia

 ULA  – unità di Lavoro dipendente equivalente a tempo pieno; unità di misura utilizzata dall'ISTAT.

Astronautica 
 United Launch Alliance  – azienda aerospaziale statunitense.